Один има више значења:
 Один
 Один (Канзас)
 Один (Илиноис)
 Один (Минесота)